DoD o DOD puede referirse a:

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, abreviado a veces como DoD y DOD.
Day of Defeat,y Day of Defeat: Source videojuego de acción en primera persona basado en la Segunda Guerra Mundial.
Diary of Dreams, grupo de música electrónica alemán.
Dod - Donald Dungan Dod botánico.